Název Loučky má více sídel:
 Loučky (okres Semily), obec v okrese Semily
 Dolní Loučky, obec v okrese Brno-venkov
 Horní Loučky, obec v okrese Brno-venkov
 Loučky (Bezdružice), ves v katastrálním území Zhořec u Bezdružic, části města Bezdružice v okrese Tachov
 Loučky (Zátor), část obce Zátor v okrese Bruntál
 Loučky (Verneřice), část města Verneřice v okrese Děčín
 Loučky (Vílanec) část obce Vílanec v okrese Jihlava
 Loučky (Lukavice), část obce Lukavice v okrese Chrudim
 Loučky (Odry), část města Odry v okrese Nový Jičín
 Loučky (Nové Sedlo), část obce Nové Sedlo v okrese Sokolov
 Loučky (Svatý Jiří), část obce Svatý Jiří v okrese Ústí nad Orlicí
 Krásné Loučky, část města Krnov v okrese Bruntál
 Hranické Loučky, část obce Hustopeče nad Bečvou v okrese Přerov
 Sekerkovy Loučky, část obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily

přírodní objekty
 Loučky (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Jihlava
 Rašeliniště Loučky – přírodní rezervace ev. č. 714 poblíž obce Vílanec v okrese Jihlava

Související články 
 louka
 louky
 loučka

Externí odkazy